Entitats de població:
 Richland (Califòrnia)
 Richland (Dakota del Sud)
 Richland (Geòrgia)
 Richland (Florida)
 Richland (Illinois)
 Richland (Indiana)
 Richland (Iowa)
 Richland (Michigan)
 Richland (Mississipí)
 Richland (Missouri)
 Richland (Nebraska)
 Richland (Nova Jersey)
 Richland (Nova York)
 Richland (Oregon)
 Richland (Pennsilvània)
 Richland (Texas)
 Richland (Washington)
 Richland (comtat de Richland), entitat de població de l'estat nord-americà de Wisconsin
 Richland (comtat de Rusk), entitat de població de l'estat nord-americà de Wisconsin
 Richland Hills, entitat de població de l'estat nord-americà de Texas
 West Richland, entitat de població de l'estat nord-americà de Washington
 Richland Center, entitat de població de l'estat nord-americà de Wisconsin
 Comtats:
 Comtat de Richland (Carolina del Sud)
 Comtat de Richland (Dakota del Nord)
 Comtat de Richland (Illinois)
 Comtat de Richland (Montana)
 Comtat de Richland (Ohio)
 Comtat de Richland (Wisconsin)